Цыренов — фамилия бурятского происхождения. Известные носители:

 Цыренов, Бадма Цыренович (1931—1975) — советский государственный и политический деятель.
 Цыренов, Владимир Галсанович (род. 1941) — советский легкоатлет.

 Цыренова, Жаргалма Очировна (род. 1989) — российская спортсменка, выступавшая в вольной борьбе.